Marcelo Brozović (1992) – calciatore croato
 Miroslav Brozović (1917-2006) – calciatore jugoslavo
 Ivan Brozović – una delle false identità di cui si avvalse Josip Broz Tito durante la resistenza jugoslava
 7295 Brozovic – asteroide del sistema solare